Це список всіх міських агломерацій Європейського Союзу, які мають понад 500 000 жителів кожна станом на 2013 рік.

Європейський Союз

Агломерації поза межами ЄС

Примітки 

Списки міст Європи
Географія Європейського Союзу
Списки, пов'язані з Європейським Союзом
Населення Європейського Союзу